Light Grenades — шостий студійний альбом американської групи Incubus, який був випущений 28 листопада 2006 року.

Композиції 
 Quicksand - 2:14
 A Kiss to Send Us Off - 4:16
 Dig - 4:17
 Anna Molly - 3:46
 Love Hurts - 3:57
 Light Grenades - 2:20
 Earth to Bella (Part I) - 2:28
 Oil and Water - 3:49
 Diamonds and Coal - 3:46
 Rogues - 3:56
 Paper Shoes - 4:17
 Pendulous Threads - 5:35
 Earth to Bella (Part II) - 2:58

Джерела 
 Light Grenades  allmusic
 Light Grenades  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Incubus
Музичні альбоми 2006